Awara heißt der Ort
 Awara in Japan

Awara ist der Familienname von
 Sumie Awara (* 1952), japanische Weitspringerin

Siehe auch:
 Awaara